Les lettres CREB peuvent faire référence :
 à la protéine CREB ;
 au cercle royal des échecs de Bruxelles.